Peter McCullagh ist der Name folgender Personen:

* Peter McCullagh (Statistiker) (* 1952), irischer Statistiker
 Peter McCullagh (Snookerspieler) (* 1969), englischer Snookerspieler